Le terme rue de Turenne peut faire référence à :
 la rue de Turenne à Marseille ;
 la rue de Turenne à Paris.

Voir aussi 
 Rue Turenne